UEFA Cup finalen 2007 var en fodboldkamp der blev spillet den 16. maj 2007 foran 50.670 tilskuere på Hampden Park i Glasgow, og skulle finde vinderen af UEFA Cup 2006-07. De to hold var spanske RCD Espanyol og Sevilla FC 

Den var kulminationen på den 36. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA siden etableringen af UEFA Cup i 1971. For begge hold  var det anden gang, de var nået til finalen i turneringen. Espanyol var i finalen i 1988, hvor de tabte til Bayer Leverkusen. Sevilla var i finalen året før, hvor de vandt sikkert over engelske Middlesbrough.

Sevilla vandt kampen efter straffesparkskonkurrence og blev det første hold, der genvandt titlen, efter Real Madrid vandt i 1985 og 1986. 

Danske Christian Poulsen spillede hele kampen for Sevilla. Kampen blev ledet af den schweiziske dommer Massimo Busacca.

Kampen 
Efter 18 minutter faldt kampens første mål, og Adriano bragte Sevilla foran 1-0. Den føring holdt kun ti minutter før Albert Riera bragte balance i regnskabet. Espanyols defensive midtbanespiller Moisés Hurtado fik rødt kort efter 68 minutter, da han modtog sit andet gule kort. 

Stillingen 1-1 holdt i den ordinære spilletid, og spillerne måtte ud i 2 gange 15 minutters forlænget spilletid. Frédéric Kanouté var på pletten i det 105. minut, men igen fik Espanyol udlignet på Jônatas Domingos mål fem minutter før tid. Da der ikke kom yderlige scoringer, skulle finalen afgøres efter straffesparkskonkurrence. Den vandt Sevilla, da Espanyol misbrugte tre af de første fire forsøg.
 
Sevillas målmand Andrés Palop blev kåret til kampens bedste spiller.

Detaljer

Eksterne henvisninger 

 UEFA Europa League 2006/07 på UEFAs hjemmeside 
 Overblik: Finalen på UEFAs hjemmeside 

2007
RCD Espanyol
Sevilla FC
Fodbold i 2007
Sport i Glasgow